Sporoctomorpha är ett släkte av svampar. Sporoctomorpha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporoctomorpha